Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Genesee (Genesee County) :
comté de Genesee (Michigan),
comté de Genesee (New York).

Voir aussi